Als Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 celebrats a la ciutat d'Atenes (Grècia) es disputaren dues proves de triatló, una en categoria masculina i una altra en categoria femenina. La competició es realitzà el dia 25 d'agost de 2004 per la competió femenina i el dia 26 d'agost per la competició masculina.

Aquest esport combina proves de natació (1.000 metres), ciclisme (40 quilòmetres en línia) i cursa a peu (10 quilòmetres).

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Categoria masculina

Categoria femenina 

NF: No finalitzà la prova

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Triatló 2004 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2004
Triatló als Jocs Olímpics